Nihal Yeşil est une joueuse de volley-ball turque née le . Elle mesure  et joue au poste de centrale.

Biographie

Clubs

Palmarès
Championnat du monde des moins de 18 ans 
 Finaliste : 2007.

Notes et références

Liens internes
 Équipe de Turquie de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la FIVB
  Site officiel du club

Joueuse turque de volley-ball   
Naissance en mars 1990